Валентина Нели Ардян-Элисей (; род. 5 июня 1982 года, Фокшаны, Румыния) — румынская гандболистка, левый вингер, выступала за сборную Румынии. За свою карьеру стала двукратным призёром чемпионатов мира (в 2005 и 2015), завоевала серебряные медали чемпионата Европы-2010, побеждала на молодёжном еврофоруме в 2000 году. Семь раз выигрывала чемпионат Румынии и стала обладательницей трёх еврокубков (Кубок вызова-2002, Кубок обладателей кубков-2007 и Кубок ЕГФ-2018.

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Румынии: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
 Победительница Кубка Румынии: 2007, 2011, 2015
 Победительница Суперкубка Румынии: 2007
 Финалистка Лиги чемпионов ЕГФ: 2010
 Победительница Кубка чемпионов ЕГФ: 2007
 Победительница Кубка обладателей кубков ЕГФ: 2007
 Победительница Кубка вызова ЕГФ: 2002

В сборной 
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2005
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2010
 Чемпионка Европы среди девушек до 19 лет: 2000

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ  
 Профиль на сайте клуба «Байя-Маре» 

Гандболистки Румынии
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ЖГК «Бая-Маре»